Dioxolan ist der unvollständige Name zweier chemischer Verbindungen:

 1,2-Dioxolan
 1,3-Dioxolan